Ле-Шам-Жеро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 40 км на північний захід від Ренна, 60 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 426 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1066,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Шам-Жеро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Шам-Жеро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор